N72 steht für
Nokia N72, Mobiltelefon
N72 (Frankreich), Verkehrsverbindung
HMS Sealion (N72), britisches U-Boot